Layr Contino Nuñez (Porto Alegre, 25 de fevereiro de 1926-19 de março de 2015  foi um militar, produtor rural, maçom de grau máximo (33) e cônsul honorário do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense brasileiro. É filho do ex-presidente do Grêmio, Severino Nuñez Filho e de Itália Contino Nuñez.

Começou a carreira militar como oficial da Cavalaria. Serviu no 9º Regimento de Cavalaria (hoje 9º RCB) e no extinto 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada (onde hoje existe o 6º BE Cmb).

Fundou o Lions Club de São Gabriel, bem como participou da inclusão da primeira universidade na cidade e do primeiro sinal local de televisão. Atuou em favor do Projeto Pelotão Esperança. Seus méritos foram reconhecidos com o título de Cidadão Gabrielense, recebido em 1994 e pela medalha Plácido de Castro, em 2009. Como homenagem também foi posto seu nome no campo de Polo da cidade.

Foi casado com Flávia Bento Pereira Nuñez e atualmente vive em São Gabriel-RS, solo que pisou pela primeira vez em 1947.

Maçons do Brasil
Coronéis do Brasil
Naturais de Porto Alegre
Militares do Rio Grande do Sul
Nascidos em 1926
Membros do Lions Clubs International